Круглая церковь:
 .
 Круглая церковь (Ричмонд).